Dschyma ist der Familienname folgender Personen:

 Julija Dschyma (* 1990), ukrainische Biathletin
 Walentyn Dschyma (* 1965), ukrainischer Biathlet